Дэвид Вулстон Мьятт (, ранее известный как Абдул-Азиз ибн Мьятт) (1950, Восточная Африка) — британский религиозный и общественный деятель.

Биография 

С 1967 года участвовал в британском неонацистском движении, в том числе был связан с группировкой Combat 18. Изучал и исповедовал даосизм, буддизм, христианство (некоторое время был монахом), оккультизм, одинизм. Изучал и переводил на английский работы Софокла, Эсхила, Гомера, Сапфо. Возглавлял . Мьятт также был основателем Ордена Девяти Углов (), идеологией которого является традиционный сатанизм. Учение ордена он писал под псевдонимом Антон Лонг.

Автор работ «Язычество и национал-социализм», «Сакральный путь народной культуры», «Практическое руководство по Арийской революции». Автор ряда поэм и научно-фантастических романов.

В сентябре 1998 года принял ислам. В 2010 году публично отрёкся от него. До 2011 описывал своё мировоззрение как «Numinous Way», с 2011 разрабатывает этическую систему «Pathei-Mathos» (от  — познание через страдание).

Как пишет политолог профессор , Мьятт больше чем любой другой из теоретиков сделал в области синтеза крайне правой и радикальной исламской идеологий. Однако позже Мьятт отказался от экстремистских взглядов, и написал книгу «Понимание и отвержение экстремизма» и статью «Понимание и противостояние мусульманскому экстремизму».

Примечания 

 Источники

Литература 
 Ryan, Nick. (2003) Homeland: Into A World of Hate. Mainstream Publishing Company Ltd. ISBN 1-84018-465-5
 Sołtysiak, Arkadiusz. Neopogaństwo i neonazizm: Kilka słów o ideologiach Davida Myatta i Varga Vikernesa. Antropologia Religii. Wybór esejów. Tom IV, (2010), s. 173—182

Ссылки 

 Сайт Дэвида Мьятта 
 Блог Дэвида Мьятта 
 Сайт Джули Райт о Мьятте 

Родившиеся в 1950 году
Общественные деятели Великобритании
Отрицатели Холокоста
Отрицание Холокоста в Великобритании
Ультраправые